Мото Гран-при Испании было 2-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам МотоGP 2010 года. Эта гонка прошла с 30 апреля по 2 мая 2010 года на гоночной трассе автодрома Херес, Испания.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе Moto2

Результаты в классе 125cc

Примечания 
 

Испания